Hippopodinidae är en familj av mossdjur. Hippopodinidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Hippopodinidae finns 16 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Hippopodinidae